O cerco de Jerusalém pode se referir a vários eventos históricos:
 Cerco de Jebus (c. 1000 a.C.)
 Saque de Jerusalém (século 10 a.C.) pelo faraó  da XXII dinastia egípcia
 Cerco de Jerusalém (701 a.C.) por Senaqueribe, rei do Império Neoassírio
 Cerco de Jerusalém (597 a.C.)  por Nabucodonosor II da Babilônia
 Cerco de Jerusalém (587 a.C.) por Nabucodonosor II, decretando a destruição da cidade e o cativeiro babilônico
 Cerco de Jerusalém (63 a.C.) por Pompeu, o Grande, intervindo na guerra civil asmoneia
 Cerco de Jerusalém (37 a.C.) por Herodes, o Grande, finalizando o governo asmoneu na Judeia
 Cerco e Destruição de Jerusalém (70 d.C.) por Tito, finalizando a maior fase da Grande Revolta Judaica. Ela termina com a destruição do Templo de Jerusalém
 Cerco de Jerusalém (614) por Sarbaro (general do Império Sassânida) tomando a cidade dos bizantinos, como parte das Guerras romano-persas.
 Cerco de Jerusalém (637) por Calide ibne Ualide (general do Califado Ortodoxo) sob Omar, o Grande, capturando a cidade do Império Bizantino
 Cerco de Jerusalém (1099) pelos Cruzados, como parte da Primeira Cruzada
 Cerco de Jerusalém (1187) por Saladino, resultando na retomada da cidade pelo muçulmanos
 Cerco de Jerusalém (1244) pelos corásmios, resultando na retomada da cidade pelos cristãos, as quais ela havia sido retornada por um tratado
 Cerco de Jerusalém (1834)
 Batalha de Jerusalém (1917) envolveu a tomada da cidade pelas tropas britânicas e da Commonwealth na Primeira Guerra Mundial
 Batalha de Jerusalém (1948) durante a Guerra árabe-israelense de 1948 a cidade foi dividida entre Jordânia e Israel.
Na literatura:
 Cerco de Jerusalém (poema), poema inglês médio aliterativo do século descrevendo os eventos de 70 EC.
 O Cerco de Jerusalém, 1771 drama poético de Mary Bowes, condessa de Strathmore e Kinghorne também descrevendo os eventos de 70 EC.